Spätere Jin-Dynastie oder Späte Jin-Dynastie (chinesisch Hou Jin) bezeichnet verschiedene Dynastien:
 die Spätere Jin-Dynastie (Fünf Dynastien) (936–947; )
 die Spätere Jin-Dynastie (1616–1636) ()
 die Östliche Jin-Dynastie (317–420; ) 

Siehe auch:
 Jin-Dynastie (1125–1234) () tungusische Dynastie